Дом Московского купеческого общества — здание-достопримечательность в Москве, объект культурного наследия.

История 
На этом месте в XVII веке находился Соляной двор. В подвалах хранилась соль.

В XX веке двор снесли. На территории построено здание Московского купеческого общества.

В 1912 году была закончена первая половина строительства.

В 1913 году во дворе был найден клад в глиняном горшке (13 фунтов 81 золотник — приблизительно это составляет 9 тысяч копеек времени Ивана IV, Фёдора Ивановича, Бориса Фёдоровича). Клад был осмотрен Археологической комиссией и возвращён находчику.

В 1915 году композиция дома была полностью завершена. Он остаётся жилым по настоящее время.

Архитектура 

Соляной двор был выполнен в виде замкнутого каре и огорожен оградой из камня.

Архитекторы дома Московского купеческого общества — В. В. Шервуд, И. А. Герман, А. Сергеев. Дом представлял собой корпуса в 6 этажей. Подвалы — в два уровня с функцией склада. Предусмотрена вентиляция. На первом этаже — магазин. На остальных — жилые квартиры.

Стиль — неоклассический. Фронтон поперечного корпуса украшен двумя симметричными барельефами, изображающими аллегорию Славы с венком в руках.

Дом в массовой культуре 
В доме Московского купеческого общества часто происходили киносъёмки. В частности, здесь снимались эпизоды таких фильмов как «Брат-2», «Через тернии к звездам».

Примечания 

Здания и сооружения Солянки
Московского купеческого
Купеческое собрание
Здания и сооружения, построенные в 1915 году в Москве